Dido har følgende betydninger:

 Dido – en figur i græsk og romersk mytologi.
 Dido (sanger) – en engelsk singer-songwriter.
 Dido og Aeneas – en opera af Henry Purcell.